Blunn steht für
 Tony Blunn (* 1936) australischer Beamter
Weiteres
Blunn Island, Antarktis
Siehe auch:
 Blun